Feia steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Clavesana in der Provinz Cuneo, Italien
 eine Gattung aus der Familie der Grundeln, siehe Feia (Gattung)